Niedziella ist der Familienname folgender Personen:

 Nico Niedziella (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Peter Niedziella (* 1944), deutscher Rundfunkmoderator und Nachrichtensprecher